Le terme Apica peut se référer à:

Toponymes

Barrage Apica, barrage érigé dans Lac-Moncouche (territoire non organisé), MRC Lac-Saint-Jean-Est, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 58' 30" Nord; 71° 26' 50" Ouest.
Lac Apica, lac du Lac-Moncouche (territoire non organisé), MRC Lac-Saint-Jean-Est, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 58' 18" Nord; 71° 26' 20" Ouest.
Mont Apica, mont dans Mont-Apica (territoire non organisé), MRC Lac-Saint-Jean-Est, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 58' 40" Nord; 71° 25' 50" Ouest.
Rivière Apica, rivière dans Lac-Pikauba (territoire non organisé), Charlevoix, dans la Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 58' 44" Nord; 71° 24' 37" Ouest.
Rue Apica, rue dans Saguenay, secteur de Jonquière, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Mont-Apica (lieu-dit), un lieu-dit dans Mont-Apica (territoire non organisé), MRC Lac-Saint-Jean-Est, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 58' 00" Nord; 71° 24' 45" Ouest.
Mont-Apica, territoire non organisé, dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 59' 00" Nord; 71° 26' 00" Ouest.
Belvédère du Mont-Apica, halte routière dans Mont-Apica (territoire non organisé), MRC Lac-Saint-Jean-Est, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 59' 00" Nord; 71° 25' 15" Ouest.
Rue du Mont-Apica, rue dans Cantley (municipalité), MRC Les Collines-de-l'Outaouais, en Outaouais (Québec).

Chimie 
1-Amino-5-phosphonoindan-1-carboxylic acid (APICA) est un médicament utilisé en neuroscience recherche. Il s'agit d'un antagoniste sélectif des récepteurs du glutamate métabotrope du groupe II ( mGluR  2/3 ), et a été utile dans l'étude de cette sous-famille de récepteur.
APICA (2NE1, SDB-001, N- (1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide) est un médicament à base de indole qui agit comme un agoniste puissant pour les .